Жило́й — топоним:

 Жилой — до 1999 г. название посёлка городского типа Чилов в Азербайджане.
 Жилой — до 1991 г. название острова Чилов Апшеронского архипелага в Каспийском море.
 Жилой — необитаемый остров в Онежской губе Белого моря, самый восточный остров архипелага Кемские шхеры.